La famille Arduini est une famille patricienne de Venise, qui fit déjà partie du Consilium en 1122.
À la clôture du Maggior Consiglio, une partie fut incluse. Celle-ci s'éteignit en 1418 avec un Piero, officiel à la Messetaria.  L'autre s'éteignit avec Piero fils d'Alvise, marié en 1400 avec une fille de Steffano Pisani.

Les armes des Arduini (Venise) sont d'argent à la bande de gueules côtoyée de six étoiles du même.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Voir aussi
 Arduin

Famille de la république de Venise
Patronyme italien